Чакрас-де-Пайсанду () — населённый пункт в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду. Представляет собой восточное и юго-восточное продолжение административного центра департамента, города Пайсанду.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 3965 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая